Реактор — устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.)

Виды реакторов:
 Биореактор — прибор, осуществляющий перемешивание культуральной среды в процессе микробиологического синтеза.
 Дугогасящий реактор — электрический аппарат с изменяемой индуктивностью, служащий для уменьшения токов однофазных замыканий на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью.
 Сингулярный реактор — гипотетическое устройство, теоретически позволяющее осуществлять и забирать энергию чёрной дыры в процессе её излучения и/или взрыва
 Сглаживающий реактор — электрический аппарат для уменьшения пульсации выпрямленного тока.
 Термоядерный реактор — устройство, в котором осуществляется управляемая цепная термоядерная реакция, сопровождающаяся выделением энергии.
 Токоограничивающий реактор — электрический аппарат, предназначенный для ограничения ударного тока короткого замыкания.
 Химический реактор — устройство, в котором осуществляется химическая реакция. 
 Ядерный реактор — устройство, в котором осуществляется управляемая цепная ядерная реакция, сопровождающаяся выделением энергии.
 «Реактор» — промежуточное лопастное колесо для изменения направления потока масла в гидротрансформаторе.

Также:
 ХК «Реактор» — хоккейный клуб из г. Нижнекамска, выступает в молодёжной хоккейной лиге